Shades Of Love oder Shades of Love steht für:

 Shades Of Love (Hilfsorganisation), deutsche Hilfsorganisation
 Shades of Love (Filmreihe), kanadische Fernsehfilmreihe 
 Shades Of Love (Soulband) 
 Shades of Love (Danceband), US-amerikanische Band